Sint-Pieters-op-den-Dijk, een wijk in Brugge in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Sint-Pieters-Kapelle (West-Vlaanderen), een deelgemeente van Middelkerke
Sint-Pieters-Kapelle (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van Herne
Sint-Pieters-Leeuw, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van de gemeente Holsbeek, gelegen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Sint-Pieters-Voeren, een deelgemeente van Voeren in Belgische provincie Limburg
Sint-Pieters-Woluwe, een plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sint-Pieters-Vissenaken, een parochie van Vissenaken in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

Zie ook
Sint-Pieterskerk (doorverwijspagina)
Sint-Pieter (doorverwijspagina)
Pieters (doorverwijspagina)